Ла Гванера има више значења:

 Ла Гванера (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гванера (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гванера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику